Zele steht für:
 Zele, Gemeinde in Belgien
 Zele (Gattung), eine Gattung aus der Familie Brackwespen (Braconidae)
 eine ägyptische Festungsanlage, siehe Sile (Ägypten)
 -zele, (von gr. ), Wortteil mit der Bedeutung Bruch oder Geschwulst, meist nachgestellt wie z. B. in „Hydrozele“
 Zagato Zele, Elektroauto

Zele ist der Familienname folgender Personen:
 Gabor Zele (1954–2021), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cele
 Zehle
 Zélée
 Zelle